Појам алвеола може да се односи на следеће:
 плућна алвеола, део плућа
 алвеола, јамица у горњој или доњој вилици за смештај зуба
 кортикална алвеола, спљоштена везикула испод ћелијске мембране код -{Alveolata}-

pt:Alvéolo